Андрей Борисович Гросицкий (23 ноября 1934, Москва — 25 сентября 2017, там же) — современный российский художник.

Биография 
Родился 23 ноября 1934 года в городе Москве.

В 1959 году он окончил МГХИ имени В. И. Сурикова (мастерская Д. К. Мочальского).

В 1968 году вошел в Московский Союз художников.

Художник жил и работал в Москве.

Его стилистика и позиция сформировалась в 1960-х годах в кругу художников «другого искусства», московского андеграунда, таких как Илья Кабаков, Эрик Булатов, Иван Чуйков, Борис Турецкий, Юрий Злотников.

Работы находятся в ряде публичных коллекций, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, ряде региональных музеев России.

Скончался 25 сентября 2017 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Государственный центр современного искусства, Москва.
 Московский музей современного искусства, Москва.
Новый Иерусалим, Истра.
ART4.RU, Москва.
 Новый музей, Санкт-Петербург.
 Серпуховский историко-художественный музей, Серпухов.
 Приморская краевая картинная галерея, Владивосток.
 Омский областной музей изобразительного искусства им. М. А. Врубеля, Омск.
 Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого, Пенза.

Выставки

Персональные выставки: 
2021 – Вещность. Московский музей современного искусства. Москва

2017-2018 – Ликующие краски. Галерея pop/off/art, Москва

2018 – «Археология взгляда». Выставочный зал РОСНАНО

2017 – «Чёрно-бело-серое», открытый клуб, Москва

2015 – Восемьдесят. Археология взгляда. Музей Москвы

2013 – Материи и материалы. Галерея pop/off/art, Берлин

2012 – Материи и материалы. Галерея pop/off/art, Москва

2009 – «Бутафория». Галерея pop/off/art, Москва

2007 – Андрей Гросицкий. Живопись. Графика. Из собраний Государственной Третьяковской галереи, Историко-Архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим» (г. Истра), частных собраний и собрания автора. Государственная Третьяковская галерея, Москва

2006 – «Застрявшие», галерея «Файн Арт», Москва (буклет)

2005 – «Галерея мастеров», Москва (буклет)

2002 – галерея RusArta, Москва (каталог)

2001 – «Магия объектов», галерея RusArta, Москва (буклет)

2000 – «Металлолом», галерея «Файн Арт», Москва

1999 – 2000 – Центр Карнеги, Москва

1998 – «Портреты», Российский Фонд культуры, Москва

1997 – «Жизнь вещей», галерея «А-3», Москва

1995 – «Стена отчуждения», галерея «7 гвоздей», Москва

1994 – галерея «А-3», Москва (совм. с Х. Ван де Утелаар)

1994 – «Андрей Гросицкий. Живопись и рисунки», Gregory gallery, Вашингтон, США (каталог)

1992 – 1993 – Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим», Истра, Моск. обл.

1991 – Центральный Дом художника, Москва

1988 – Дом культуры Института атомной физики им. И.В. Курчатова, Троицк, Московская обл.

Избранные групповые выставки: 
2021 – Полет как мечта. Театральный музей имени А. А. Бахрушина. Москва

2016 – «Образ и его интеллектуальный контекст». Omelchenko gallery, Москва

2014 – Международная ярмарка современного искусства ARTE FIERA, Болонья, Италия

2007 – 11-я международная художественная ярмарка «Арт-Москва», стенд галереи «Файн Арт», ЦДХ, Москва (каталог)

2006 – 10-я международная художественная ярмарка «Арт-Москва», стенд галереи pop/off/art, спецпроект «Банка. Музей современного искусства», ЦДХ, Москва (каталог)

2006 – «Невозможные соединения», галерея «А-3», Москва (каталог)

2005 – 2006 – «Открой дверь…», галерея «На Солянке», Москва

2005 – 2006 – «Коллаж в России. ХХ век», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург (каталог)

2005 – «Избранное. Коллекция Михаила и Галина Красилиных», выставочный зал журнала «Наше наследие», Москва

2005 – аукцион «Гелос», Лондон (каталог)

2005 – «Произведения из частных коллекций», Берлин – Шпандау

2005 – 2006 – «Пути живописи», Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»,Истра, Московская обл.

2005 – «Русский поп-арт», Государственная Третьяковская галерея, Москва (каталог)

2005 – «Классики и современники», галерея pop/off/art, Москва

2005 – «Художники без границ», Московский музей современного искусства, Москва (каталог)

2005 – «Запрещенное искусство. Послевоенный русский авангард. Из собрания Юрия Трайсмана», Музей искусств Сэмюэля П. Харна, Университет Флориды, Гэйнсвилль, Флорида, США

2005 – «Картина №1», галерея «А-3», Москва (каталог)

2005 – «Квартирные выставки 1956-1979 гг.», Музейный центр РГГУ, Москва (специальный проект 1-й Московской биеннале современного искусства) (каталог)

2004 – 2005 – «Художники без границ», выставочный зал, Кузнецкий мост, 20 (каталог)

2004 – «Мастерство и молодость», галерея «А-3», Москва

2004 – «Последняя? выставка», Российский Фонд культуры, Москва

2004 – благотворительный аукцион «Деятели искусств – будущим поколениям», посольство Нидерландов, Москва (каталог)

2004 – «Offnet die Tur…», Дрезден, ФРГ (каталог)

2004 – «Мир войны», Всероссийский музей народного и декоративно-прикладного искусства, Москва

2004 – «Эпизоды судьбы. Коллекция Александра Миронова», галерея «А-3», Москва

2003 – «Натюрморт», галерея «Файн Арт», Москва

2003 – выставка в рамках International Art Biennale Malta, галерея «А-3», Москва

2003 – «Фигуратив как абстракция», галерея «Сэм Брук», Москва

2002 – «Арт-Манеж», спецпроект «40 лет нонконформистского искусства», ЦВЗ «Манеж», Москва (каталог)

2002 – «Реакция», галерея «А-3», Москва

2002 – «Мастерство и молодость», галерея «А-3», Москва

2002 – «Летние каникулы», галерея «Файн Арт», Москва

2002 – «Пространство объекта», Всероссийский музей народного и декоративно-прикладного искусства, Москва

2002 – «Московская квартира», галерея «А-3», Москва

2002 – «Контр-эволюция», Всероссийский музей народного и декоративно-прикладного искусства, Москва

2002 – «Выставка произведений из собрания Аннамухамеда Зарипова», выставочный зал, Кузнецкий мост, 20, Москва (каталог)

2001 – 2-я Новосибирская международная биеннале станковой графики, Новосибирск (каталог)

2001 – «Московские художники круга галереи «А-3», Первая галерея, Махачкала

2001 – «Нонконформисты. 1955 – 1985. Хроника. Фотодокументы. Живопись. Из собрания Кенды и Якоба Бар-Гера», Московский музей современного искусства, Москва

2001 – «АтлАнтидА», галерея «А-3», Москва

2001 – «Летние каникулы», галерея «Файн Арт», Москва

2000 – Фестиваль «Фоком», галерея «А-3», Москва

2000 – «Коллекция Галины Осецимской», Московский центр искусств, Москва

2000 – Клуб «Творческие среды», ЦДХ, Москва

2000–2001 – «Запрещенное искусство. Послевоенный русский авангард. Из собрания Юрия Трайсмана», Музей искусств МакМаллен, Бостон Колледж; Честнат Хилл, Массачусеттс, США; Брюс музей искусств и науки, Гринвич, Коннектикут, США

2000 – «Фоком-2000», выставочный зал «Новый Манеж», Москва

2000 – «Культурная столица», галерея «А-3», Москва

2000 – «Диалог поколений», Российская Академия художеств, Москва

2000 – «Выставка к 100-летию первого издания книги «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда», Российский Фонд культуры, Москва

1999 – 1-я Новосибирская международная биеннале станковой графики, Новосибирская картинная галерея, Новосибирск (каталог)

1999 – «Сердце отечества», галерея «А-3», Москва

1999 – «Идея музея СССР», Музей и общественный центр им. А. Сахарова, Москва

1999 – «Артмашина II. В пространстве цифры», галерея «А-3», Москва

1999 – «Натюрморт», галерея «Сэм Брук», Москва

1999 – Российский Фонд культуры, Москва

1999 – «Музей современного искусства. Русское искусство конца 1950-х – начала 1980-х гг. из собрания ГКСИ», ЦДХ, Москва

1999 – «Послевоенный русский авангард. Из собрания Юрия Трайсмана, США», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург; Государственная Третьяковская галере; Музей искусств Университета Майами, Оксфорд, Огайо, США (каталог)

1999 – «Герои», выставочный зал «Новый Манеж», Москва (каталог)

1998 – «Фоком-98», ЦДХ, Москва

1998 – «Летние каникулы», галерея «Файн Арт», Москва

1998 – «Нонконформисты – второй русский авангард. 1955 – 1988. Коллекция Якоба и Кенды Бар-Гера», Самарский художественный музей, Самара

1998 – «Неизвестная Россия», Музей современного русского искусства, Джерси-Сити, Нью-Йорк, США

1998 – «Современный русский авангард. 1958 – 1998», Нижегородский государственный выставочный комплекс, Нижний Новгород

1999 – «Запрещенное искусство. Послевоенный русский авангард. Из собрания Юрия Трайсмана», Арт-Центр, Колледж Дизайна; Alyce de Roulet Williamson Gallery, Пасадена, Калифорния, США (каталог)

1997 – «Арт-Манеж», спецпроект «Современное искусство в коллекциях Е. Нутовича, А. Еремина», ЦВЗ «Манеж», Москва (каталог)

1997 – «Современное русское искусство в 15 судьбах», выставочный зал «Мючанрок», Будапешт

1997 – «Сюрреализм на службе революции», галерея «А-3», Москва

1997 – «Московские образы», галерея «А-3», Москва

1997 – «Мир коллекционера. Взгляд современника. Коллекция Е.М. Нутовича», Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва

1997 – «Гармония контрастов. Русское искусство второй половины ХХ века», Российская Академия художеств, Москва (буклет, каталог)

1997 – «Диалог поколений», Ярославский художественный музей, Ярославль

1997 – «Арт-Салон», ЦВЗ «Манеж», Москва

1997 – «Кредо», Российский Фонд культуры, Москва

1996 – «Искусство в интерьере», выставочный зал «Малый Манеж», Москва

1996 – галерея «Москоу Файн Арт», Москва

1996 – «Нонконформисты – второй русский авангард. 1955 – 1988. Коллекция Якоба и Кенды Бар-Гера», Государственный Русский музей, Санкт-Петербург; Государственная Третьяковская галерея, Москва; Штеделевский институт и Городская галерея, Франкфурт-на-Майне (каталог)

1996 – «Avant-garde from Russia», Gregory gallery, Нью-Йорк, США

1996 – Библиотека иностранной литературы, Москва

1996 – галерея журнала «Социум», Москва

1996 – «Диалог поколений», галерея «А-3», Москва

1995 – «Между телесностью и знаком», выставочный зал, 1-я Тверская-Ямская, 20, Москва

1995 – «А-1, А-2, А-3», галерея «А-3», Москва

1995 – «Выставка коллекции Александра Глезера», Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва (каталог)

1995 – «Искусство без барьеров», выставочный зал, 1-я Тверская-Ямская, 20, Москва

1995 – галерея Mur-Mur, Париж, Франция

1995 – аукцион «Современное русское искусство», отель Drouot, Париж, Франция (каталог)

1995 – «Автономное искусство», галерея «Le Chat», ЦДХ, Москва

1995 – «Художники нон-конформисты в России. 1957 – 1995. Коллекция современного искусства

Государственного музея Царицыно, Москва», Музей Вильгельм Хак, Людвигсхафен-на-Рейне; Доумента-Халле, Кассель; Музей Линденау, Альтенбург, ФРГ; ЦВЗ «Манеж», Москва

1994 – выставка из собрания Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим», галерея «А-3», Москва

1994 – выставка-презентация галерей «Мелихов», «М’арс», «Школа» и др., ул. Танеевых, 5, Москва

1994 – «Социум-галерея», выставочный зал, Кузнецкий мост, 11, Москва

1994 – «Из коллекции Инкомбанка», Челябинская областная картинная галерея, Челябинск; Ульяновский областной художественный музей, Ульяновск; Самарский областной художественный музей, Самара; Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омск; Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург; Магнитогорская областная картинная галерея, Магнитогорск

1994 – «Нет! - и конформисты. Образы советского искусства 50-х до 80-х годов», Музей им. К. Дуниковского, Дворец в Круликарне, отделение Национального музея в Варшаве, Польша; Государственный Русский музей, Санкт-Петербург (каталог)

1994 – галерея «Москоу Файн Арт», Москва

1994 – «Клаустрофобия цвета», Киноцентр, Москва (каталог)

1993 – Культурный центр РИА «Новости», Москва

1993 – «Арт-Миф’93», стенд Gregory gallery, ЦВЗ «Манеж», Москва (каталог)

1993 – галерея «Мелихов», Москва

1993 – Библиотека иностранной литературы, Москва

1993 – Клагенфурт, Австрия

1992 – «Железный путь», выставочный зал «Ходынка», Москва; Тверская областная картинная галерея, Тверь

1992 – Volksbank, Троссинген, ФРГ

1992 – выставка из собрания Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим», Киноцентр, Москва; РИА «Новости», Москва; Библиотека иностранной литературы, Москва

1991 – «Арт-Миф-2», стенд галереи «Мелихов», ЦВЗ «Манеж», Москва (каталог)

1991 – «Культурный обмен. Вашингтон – Москва», ЦДХ, Москва (буклет)

1991 – «Вашингтон – Москва», Библиотека Карнеги, Вашингтон, США (каталог)

1991 – «Железный путь», выставочный зал Железнодорожного района, Москва (буклет)

1991 – Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим», Истра, Московская обл.

1991 – «Другое искусство», Государственная Третьяковская галерея, Москва; Государственный Русский музей, Санкт-Петербург (каталог)

1990 – 1991 – «Вашингтон – Москва», Государственная Третьяковская галерея, Москва

1990 – «Арт-Миф-1», стенд галереи «Мелихов», ЦВЗ «Манеж», Москва (каталог)

1990 – «Альтернативное искусство 1960-х годов», Российский Фонд культуры, Москва

1990 – «В сторону объекта», выставочный зал на ул. Ак. Миллионщикова («Каширка»), Москва; Амстердам, Голландия

1990 – «А. Гросицкий, Н. Касаткин, Д. Пригов, И. Шелковский», выставочный зал на ул. Ак. Миллионщикова («Каширка»), Москва

(каталог «Григорий Давидович Брускин. Андрей Борисович Гросицкий. Николай Иванович Касаткин. Борис Константинович Орлов. Дмитрий Александрович Пригов». М., 1989)

1990 – «Научно-технический прогресс», выставочный зал, Кузнецкий мост, 11, Москва

1989 – «Новое искусство из Москвы», аукцион «Гаусведелл и Нолте», Гамбург, ФРГ (каталог)

1989 – «Лабиринт», Варшава; Schloss Woterse, Гамбург (каталог)

1988 – «Лабиринт», Дворец молодежи, Москва

1988 – «Художник и современность. 2-я выставка Первого творческого объединения МОСХ», выставочный зал, Кузнецкий мост, 11, Москва

1987 – «Ретроспекция. 1957-87», л/о «Эрмитаж», выставочный зал «Беляево», Москва

1987 – «Художник и современность. 1-я выставка Первого творческого объединения МОСХ», выставочный зал на ул. Ак. Миллионщикова («Каширка»), Москва

1976 – групповая выставка произведений московских художников («экспериментальная»), выставочный зал МОСХ на ул. Беговая, Москва

1976 – «Весенние квартирные выставки», мастерская М. Одноралова, Москва

1975 – выставка произведений московских художников, павильон «Дом культуры», ВДНХ, Москва

1975 – «Предварительные квартирные просмотры к Всесоюзной выставке», Москва

До 1968 – участник московских и всесоюзных молодежных выставок

Примечания

Литература 

 «Застрявшие» Андрея Гросицкого в Fine Art // Weekend. 2006. 17 ноября.

Ссылки 

 Интервью Эрика Булатова об Андрее Гросицком на сайте in-art.ru

Художники СССР
Художники неофициального искусства СССР
Современные художники России
Художники Москвы
Художники-экспрессионисты России
Родившиеся 23 ноября
Родившиеся в 1934 году
Родившиеся в Москве
Похороненные на Ваганьковском кладбище